Сборная Шри-Ланки по крикету (, ) представляет Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланку в международных тестовых матчах, а также матчах ODI и Twenty20 по крикету. Команда провела первый матч в сезоне 1926/27, но тестовый статус получила только в 1982 году. Шри-Ланка стала восьмой тестовой сборной в мире. Ныне командой управляет национальная федерация крикета — Sri Lanka Cricket.

Шри-Ланка достигла международного успеха в начале 1990-х годов. В 1996 году островитяне выиграли чемпионат мира ODI. Кроме того, команда играла в финале первенств 2007 и 2011 годов, где оба раза уступила. Сейчас сборная занимает седьмое место в тестовом рейтинге, пятую позицию в рейтинге ODI и возглавляет список сильнейших команд Twenty20. Успехи сборной последних двадцати лет во многом обусловлены высоким уровнем игры бэтсменов Саната Джайясурии, Аравинды де Сильвы, Махелы Джайявардене, Кумара Сангаккары и боулеров Муттии Муралитхарана, Чаминды Вааса и Ласитха Малинги.

В 2002 году Шри-Ланка разделила победу в Чемпионс Трофи с индийцами. В 2009 и 2012 годах островитяне становились серебряными призёрами чемпионата мира Twenty20. Команде принадлежит несколько мировых рекордов, в том числе рекордно крупный счёт во всех трёх форматах крикета.

Состав

Тренерский штаб 
Главный тренер:  Грэм Форд
Тренер бэтсменов:  Марван Атапатту
Тренер фаст-боулеров:  Чаминда Ваас
Тренер спин-боулеров:  Муттия Муралитаран

Выступления

Примечания

Ссылки 
 Sri Lanka Cricket

Шри-Ланка
Крикет в Шри-Ланке
Крикет
Тестовый крикет
ODI